Kangro est un patronyme estonien et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1910-1994), écrivain et poète estonien
 (1913-1975), mathématicien estonien
Maarja Kangro (née en 1973), écrivaine et poétesse estonienne
Raimo Kangro (1949-2001), compositeur estonien

Toponyme

, village

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien